Municipio de Galesburg puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Galesburg (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Traill.
 Municipio de Galesburg (condado de Knox, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Knox.
 Municipio de Galesburg (condado de Kingman, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Kingman.